Langdon (Dakota del Nord)
 Langdon (Kansas)
 Langdon (Nova Hampshire)
 Langdon Place, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Harry Langdon (Council Bluffs, Iowa, 1884 – Hollywood, 1944), actor i director cinematogràfic estatunidenc.
 John Langdon-Davies (Eshowe, Zululàndia, Sud-àfrica, 1897 - Shoreham, Anglaterra, 1971), periodista i promotor cultural anglès
 John Langdon Haydon Down (Torpoint, 1828 - 1896), metge que va descriure la síndrome de Down
 Richard Langdon, músic anglès de la segona meitat del segle XVIII
 Robert Langdon (1956, Exeter, Nova Hampshire, Estats Units), personatge fictici protagonista de novel·les de Dan Brown